PLY steht für:
 Polygon File Format
 Plymouth Municipal Airport (Indiana) (IATA-Code), Flughafen von Plymouth (Indiana)
 Puma Linhas Aéreas (ICAO-Code), brasilianische Fluggesellschaft

ply steht für:
 Bolyu (ISO-639-3-Code), eine der Pakanic-Sprachen, Austroasiatische Sprachen

Abkürzung